Fazio ima više značenja:
 Fazio, Pescara
 Fazio, Trapani